«Бродвей після темноти» () — американська кінокомедія режисера Монти Белла 1924 року.

Сюжет

У ролях 
 Адольф Менжу — Ральф Нортон
 Норма Ширер — Роза Дюлейн
 Анна Нільссон — Гелен Трімейн
 Едмунд Бернс — Джек Девлін
 Кармел Майерс — Ленор Венс
 Віра Льюїс — місіс Сміт
 Віллард Луїс — Слім Скотт
 Мервін Лерой — Карл Фішер
 Джеймс Квінн — Ед Фішер

Посилання 
 Broadway After Dark на сайті IMDb

Фільми США 1924
Кінокомедії 1924
Кінокомедії США
Чорно-білі фільми США
Німе кіно США
Фільми Warner Bros.